Ресивер (резервуар)
 Ресивер (радіо)